Васи́лий Погоре́лов:
 Погорелов, Василий Порфирьевич (1919—1943) — капитан, Герой Советского Союза.
 Погорелов, Василий Фёдорович (1925—1977) — Герой Советского Союза.